Я́куб Хле́боун (24 марта 1985, Прага) — чешский футболист, защитник.

Карьера 
В декабре 2013 года перешёл в павлодарский «Иртыш» из уральского «Акжайыка».

В июне 2014 года стал игроком чешского клуба «Градец-Кралове».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Градец-Кралове» 
 
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de 
 Профиль на официальном сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Градец-Кралове»
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда